Чемпионат Европы по лёгкой атлетике — международное соревнование, проводящееся на открытых стадионах под эгидой Европейской легкоатлетической ассоциации. Главный старт для европейских легкоатлетов.

Турнир проводится с 1934 года в конце летнего легкоатлетического сезона в августе-сентябре, раз в четыре года. С 2012 года решено проводить турнир раз в два года.

Чемпионаты 

* — В 1938 году турнир проходил в двух городах: соревнования среди мужчин проводились в Париже, а среди женщин — в Вене; на тот момент Австрия была включена в состав Германии.

Медали (1934—2018)
Медали разделенных стран объединены.

Лидеры по общему количеству медалей

Мужчины 

Шесть и более наград

Женщины 

Шесть и более наград

См. также 
 Список призёров чемпионатов Европы по лёгкой атлетике (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы по лёгкой атлетике (женщины)

Примечания